Tulsa steht für:

 Tulsa, Stadt in Oklahoma, USA
 Tulsa Automobile & Manufacturing Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Tulsa Clay Courts 1971, Tennisturnier 1971
 Tulsa County, County in Oklahoma, USA
 Tulsa (Film), US-amerikanischer Western von Stuart Heisler (1949)
 Tulsa International Airport, Verkehrsflughafen in Tulsa
 Tulsa Oilers, US-amerikanische Eishockeymannschaft in Tulsa
 Tulsa Oilers (1928–1951), ehemalige US-amerikanische Eishockeymannschaft in Tulsa
 Tulsa Oilers (1964–1984), ehemalige US-amerikanische Eishockeymannschaft in Tulsa
 Tulsa Philharmonic, Orchester
 Tulsa (Rennwagen), Rennwagen aus den USA
 Tulsa Shock, US-amerikanische Damen-Basketball-Mannschaft
 Tulsa Symphony, Sinfonieorchester
 Tulsa Talons, Arena-Football-Team aus Tulsa
 Tulsa Time, Countrysong
 Tulsa World, Tageszeitung aus Tulsa, Oklahoma
 Witt-Thompson Motor Company, vorher Tulsa Automobile Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Tulsa Roughnecks